Бонония обикновено се отнася за древноримски топоним или производно понятие.

Древноримски топоним 
 Бонония – военен лагер, крепост, град (I – VI век), днес град Видин
 Бонония – днес град Булон сюр Мер, Франция, регион Нор-Па дьо Кале
 Бонония – днес град Болоня, Италия, регион Емилия-Романя
 Бонония – днес село Банощор, Сърбия, Южнобачки окръг

Производни понятия 
 Бонония – титулярна епископия, наследила епархия с център Бонония (Видин)
 Бонония – залив край о. Нелсън, Южни Шетлъндски острови, наименуван на Бонония (Видин)
 „Бонония“ – археологическо дружество (1925) във Видин, наименувано на Бонония (Видин)
 361 Бонония – астероид от Главния пояс, наименуван на Болоня
 Bononia University Press – издателство на Болонския университет

Други понятия 
 Бонония – село в Полша, Люблинско войводство
 Бонония – насекомо, род Молци, разред Пеперуди